

Золотоношка — річка у Черкаській області, ліва притока Дніпра
 Золотоношка — село, Драбівський район, Черкаська область

Золотоношка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан